В 1962/63 годах состоялся 8-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов, главного кубкового турнира Европы. Трофей получил «Милан», победивший в финале «Бенфику», в третий раз подряд участвовавшую в финале турнира.

Предварительный раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Дополнительный матч

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Дополнительный матч

Сетка

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Бомбардиры розыгрыша

Примечания

Ссылки 
 Кубок чемпионов 1962/63 на сайте УЕФА
 Статистика Еврокубков сезона 1962/63 на сайте RSSSF

1962
Футбол в Европе в 1962 году
Футбол в Европе в 1963 году